В этой статье приводится сводная информация о результатах всеобщих выборов в однопалатный законодательный орган канадской провинции Онтарио — Законодательное собрание Онтарио. Количество мест менялось с течением времени: от 82 до первых выборов в 1867 году, до 130 в 1987, 1990 и 1995 годах. В настоящее время существует 124 места. По состоянию на декабрь 2016 года выборы в Онтарио проводятся каждые 4 года в первый четверг июня.

Результаты всеобщих выборов 

 A: Включает все результаты для «Либералы-П.П.А.», «Либерал-меценаты», «Либерально-равные права», «Либерально-умеренные», «Либерально-объединенные фермеры» и «Либерально-независимые».
 B: Включает в себя все результаты для Кооперативной федерации содружества (Филиал в Онтарио) (CCF) до 1961 года.
 C: Включает все результаты для «Прогрессивных Консерваторов» (с 1943), «Консервативно-равные права», «Консервативно-меценаты», «Консерваторы-П.П.А.», «Либерал-консерваторы» и «Консерваторы-независимые».
 D: Включает в себя все результаты для Лейбористов-фермеров.
 E: Хотя у них было меньше мест, чем у консерваторов, либералы сформировали правительство меньшинства при поддержке НДП.

Ссылки 

 Ontario Elections Coverage

Примечания 

Политика Онтарио